Dorfkirche Ihlow ist die Bezeichnung für zwei Kirchengebäude im Land Brandenburg:

 Dorfkirche Ihlow (Fläming), Kirche des gleichnamigen Ortsteils der Gemeinde Ihlow, Landkreis Teltow-Fläming
 Dorfkirche Ihlow (Oberbarnim), Kirche von Ihlow, Gemeinde Oberbarnim, Landkreis Märkisch-Oderland